В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Тайлер ():
 Тайлер — округ в штате Западная Виргиния.
 Тайлер — округ в штате Техас.